

Toponymes 
 le quartier d'Orgemont, dans la ville d'Épinay-sur-Seine ;
 la butte d'Orgemont, l'un des quatre sommets du Parisis, située sur la commune d'Argenteuil
 le quartier d'Orgemont, dans la ville d'Angers.

Patronyme 
 Pierre d'Orgemont (appelé aussi Pierre 1er d'Orgemont), vers 1315-1389, chancelier de France ;
 famille d'Orgemont, seigneurs de Chantilly, de 1386 à 1484.

Notes, sources et références